Regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine alternative (RITMA) est une association corporative qui regroupe des professionnels travaillant dans le domaine de la médecine complémentaire dans la province de Québec, au Canada.

RITMA regroupe cinq catégories de membres dans les disciplines suivantes : massothérapie, kinésithérapie, orthothérapie, naturopathie et ostéopathie.

Historique 
Fondée en 2004 par Marie-Thérèse Lévesque et André Roy, deux massothérapeutes de formation, qui ont jeté les bases à ce qui allait devenir une des plus grosses associations en médecines alternatives au Québec.

Forte de sa notoriété, l'association ne cesse de croître et compte, en 2016, 1800 membres.

En 2012, Edith Larose prend les rênes de cette association en pleine effervescence. Depuis, l’association s’est taillée une place de choix parmi les associations québécoises dans le domaine des médecines alternatives et complémentaires.

De 2012 à 2016, le nombre d’employés est passé de 3 à 8 pour des services de plus en plus diversifiés.

Mission de l'Association RITMA 
La mission de l’Association est de promouvoir les médecines complémentaires et de représenter ses membres auprès de l’Office des professions, des compagnies d’assurances ainsi qu’auprès des différents paliers gouvernementaux pour la reconnaissance de ses professionnels. L’association est également reconnue pour son encadrement rigide, lequel protège les clients, en leur garantissant des services professionnels de qualité et assure les thérapeutes d’une solide crédibilité.

Disciplines 
Le Ritma regroupe cinq associations :

Association des massothérapeutes RITMA 
RITMA est une association professionnelle qui regroupe des membres dans plusieurs disciplines, dont presque la moitié sont des massothérapeutes. Chaque massothérapeute est diplômé et compte plus de 1000 heures de formation. L'association est reconnue pour son encadrement rigide, lequel protège le client, en garantissant des services professionnels de qualité.  Il sécurise aussi les assureurs, en leur évitant de devoir rembourser des soins non thérapeutiques n’ayant rien à voir avec la discipline.

À ce jour, la pratique n’étant pas règlementée il n’y a donc pas d’Ordre des massothérapeutes au Québec.  À ce sujet, nous considérons que les professionnels massothérapeutes, le grand public et la communauté des assureurs sont bien servis, sans la lourdeur et les coûts reliés à un ordre professionnel.  De fait, parmi la trentaine d’associations et de regroupements touchant à la massothérapie au Québec, on sent un très fort penchant pour l’encadrement des pratiques et la mise en place de standards et de normes plutôt que l’avènement d’un ordre professionnel. À cet effet, nous vous invitons à vous rendre sur le site du comité sectoriel qui chapeaute la massothérapie. 

Il existe diverses associations des massothérapeutes professionnels au Québec mais Ritma est reconnue pour ses standards très stricts. De ce fait, l’association représente une communauté de thérapeutes très qualifiés dans ce secteur.  L'Association des Massothérapeutes RITMA s’adresse à toute personne diplômée, qui œuvre dans le domaine de la Massothérapie à la grandeur de la province de Québec.

Massothérapie 
La massothérapie englobe un ensemble de techniques de massage qui, malgré leurs différences de philosophie et de manipulations, partagent un certain nombre de principes et de méthodes ayant pour objectif de favoriser la détente (musculaire et nerveuse), la circulation sanguine et lymphatique, l'assimilation et la digestion des aliments, l'élimination des toxines, le fonctionnement des organes vitaux et l'éveil à uneconscience psychocorporelle.

La massothérapie agit au niveau musculaire, ligamentaire et circulatoire. Les techniques sont choisies en fonction des besoins de l'individu.

Association des naturopathes RITMA 
À ce jour, il n’y a pas d’ordre des naturopathes au Québec et cette profession n’est pas légiférée. RITMA n’est pas un ordre professionnel, mais un regroupement de thérapeutes en médecine alternative. Au Québec,  on sent un très fort penchant pour l’encadrement des pratiques et la mise en place de standards de la part des associations et de regroupements touchant à la naturopathie. De ce fait, la reconnaissance de cette discipline par le public ainsi que de la communauté médicale ferait un pas en avant.

Naturopathie 
La naturopathie est une médecine non conventionnelle qui vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens jugés « naturels » : régime alimentaire, hygiène de vie, phytothérapie, techniques manuelles, exercices Elle fait partie des approches non conventionnelles qui se disent « holistiques ».

Association des ostéopathes RITMA 
À ce jour, il n’existe pas d’Ordre des ostéopathes au Québec et cette profession n'est pas légiférée.  L’Office des professions a d’ailleurs émis un communiqué  dans ce sens et invite les gens à faire preuve de discernement en ce qui concerne la création d’un ordre.

Ostéopathie 
L’ostéopathie est une méthode qui vise à restaurer et à conserver l’équilibre structure-fonction des systèmes composant le corps humain. Elle définit sa spécificité par son approche globale permettant l’évaluation du patient d’un point de vue mécanique, fonctionnel et postural. Le traitement ostéopathique utilise des techniques manuelles, appropriées selon les résultats de l’évaluation faite préalablement.

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel de l'Association RITMA

Association ou organisme lié à la santé au Canada
Association ou organisme ayant son siège au Québec
Santé au Québec